Javier Pérez peut désigner :
 Javier Pérez de Cuéllar Guerra (1920-2020), diplomate péruvien ;
 Javier Pérez (1968-), artiste contemporain espagnol.
 Javier Pérez-Tenessa, entrepreneur, homme d'affaires, investisseur, compositeur et producteur mexicain basé en Espagne.